Les Caetani (aussi connus sous le nom de  et Cajetani), famille noble d'origine pisane qui a joué un grand rôle dans l'histoire de Rome et des États pontificaux : elle a donné deux papes (Gélase II et Boniface VIII) et plusieurs cardinaux et compte parmi les principales maisons princières romaines. Une branche de la famille passa dans le Royaume de Naples où ses membres furent princes et ducs. Furent notamment membres de la famille :
 Bonifazio Caetani (1567 - 1617), cardinal italien ;
 Ersilia Caetani-Lovatelli (1840-1925), archéologue et historienne italienne ;
 Leone Caetani (1869-1935), historien italien, spécialiste de l'islam médiéval.
 Luigi Caetani (1595 - 1642), cardinal italien ;
 Niccolò Caetani (1526 - 1585), cardinal italien ;
 Michelangelo Caetani (1804-1882), homme politique et érudit ;
 
 Roffredo Caetani, prince de Bassiano, dernier duc de Sermoneta (1871-1961), compositeur et mécène italien.

 Oleg Caetani (1956-), chef d'orchestre italien, fils d’Igor Markevitch et de Topazia Caetani (1921-1990), fille de Michelangelo (1890-1941), frère de Roffredo ;